Por Batu pode estar à procura de:
 Batu Khan
 Batu Talam
 Batu Apoi
 Batu (Indonésia)

Ver também 
 Ilhas Batu

Desambiguação
Desambiguações de topônimos